Le terme Salluit peut se référer à:

Toponymes

Salluit, un village nordique du Québec (Canada).
Salluit, une terre réservée inuit du Québec, (Canada).
Fjord de Salluit, une grande baie du détroit d'Hudson situé dans le territoire de l'administration régionale Kativik, dans la région du Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Homonymie de toponyme